Itiquira — município do estado de Mato Grosso
Salto do Itiquira
Rio Itiquira

Desambiguações de topônimos